Owen Smith peut désigner :

 Owen Smith (19??-), médecin irlandais ;
 Owen Smith (1970-), homme politique britannique.

Voir aussi 

 Tuppy Owen-Smith (1909-1990), joueur de cricket sud-africain.